Le golf est réintégré au programme olympique en 2016 à Rio à la suite de la décision du CIO le 

Pour son retour après plus d'un siècle, la fédération internationale de golf a proposé, pour les hommes comme pour les femmes, un tournoi en stroke-play sur 4 jours (4 × 18 trous). Le tournoi oppose 60 joueurs, puis 60 joueuses. Les quatre meilleurs joueurs du classement mondial (Jason Day, Dustin Johnson, Jordan Spieth et Rory McIlroy) sont absents du tournoi olympique par crainte de l'épidémie d'infections à virus Zika.

Organisation

Site des compétitions 

Les épreuves de golf se déroulent sur un nouveau parcours construit sur la réserve naturelle de Marapendi situé sur la zone de Barra da Tijuca. Il s'agit du premier parcours de golf public respectant les standards internationaux au Brésil.

Inauguré le , le parcours a été conçu par l'architecte de golf . Sa superficie est de 970 000 m². Il contient 79 bunkers et deux lacs artificiels. Pendant les jeux olympiques, des tribunes d'une capacité totale de 15 000 places sont aménagées pour le public.

Dates des épreuves 
Les compétiteurs masculins s'affrontent, pendant 4 journées, du 11 au . L'épreuve féminine se déroule du 17 au .

Les épreuves débutent à partir de 7h30, heure locale, pour les tours 1, 2 et 3 et 7h00 pour le tour 4. La dernière heure de départ est planifiée à 11h00, à l'exception du tour final, à 10h30. Les épreuves se terminent à 16h00 (15h30 pour le dernier tour)

Format 
Pour cette édition, les épreuves de golf sont disputées au cours d'un tournoi en stroke-play jouées sur 72 trous (un parcours de 18 trous joués 4 jours consécutifs). Le compétiteur qui finit avec le plus petit nombre de coups à la fin des 4 journées remporte la médaille d'or. En cas d'égalité pour les première, deuxième et troisième places, un play-off (barrage) en trois trous décidera des médaillés. Il n'y a pas de cut à l'issue des deux premières journées.

Pour les quatre tours, les compétiteurs jouent en groupe de trois. La composition des groupes des tours 1 et 2 sont publiés deux jours avant le début de la compétition. La composition des groupes des tours 3 et 4 est déterminée en fonction des scores cumulés des joueurs à l'issue du tour précédent, les joueurs les mieux classés partant en dernier.

Participation 
Les 120 participants représentent 41 nations des cinq continents.

Liste des participants hommes et femmes par continent:

Liste des participants hommes et femmes par nation olympique:

Parcours masculin 
Liste des participants masculins et résultats:

Parcours féminin 
Liste des participantes féminines et résultats:

Podiums

Tableau des médailles par pays

Références